Wise (Virgínia) — cidade no Condado de Wise no estado norte-americano de Virginia
Wide-field Infrared Survey Explorer ou WISE — telescópio espacial lançado pela NASA em dezembro de 2009

Desambiguações de topônimos